Zdenka Vejnarová (ur. 22 czerwca 1981 w Jilemnicach) – czeska biathlonistka, pięciokrotna medalistka mistrzostw Europy (dwukrotnie wśród seniorek i trzykrotnie wśród juniorek). Wicemistrzyni świata juniorek w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1981